Aida Lafuente Penaos (Lleó, 1915 - Oviedo, 1934), militant revolucionària que va lliurar la seva vida durant la Revolució d'Astúries de 1934 
 Andoni Lafuente Olaguibel (Gernika, 1985), ciclista espanyol professional des del 2007 
 Bernat Lafuente Ferriols (Carlet, la Ribera Alta, 1922 - València, 2013), químic valencià 
 David Lafuente o David Martín Lafuente (Pinos Puente, Granada, 1988), cantant espanyol
 Elsa Lafuente Medianu (1976), model, productora i actriu espanyola 
 Iñaki Lafuente Sancha (Baracaldo, Biscaia, 1976), futbolista basc que juga de porter 
 José Manuel Lafuente Garrido (Baiona, 1984), futbolista gallec que ocupa la posició de davanter
 José María Lafuente López (Barcelona, 1921-2010), jurista i polític balear d'UM i del PPIB 
 Llorenç Lafuente i Vanrell (Maó, 1881 - 1936), escriptor, publicista i militar menorquí 
 Marcelo Régulo Lafuente Ortega (Xerès, 1968), futbolista andalús que ocupava la posició de davanter 
 Ricardo Lafuente Aguado (Torrevella, 1930 - 2008), compositor valencià d'havaneres